Horvátország
Zarečje falu Pazin községben, Isztria megyében

 Szlovénia
Zarečje falu Ilirska Bistrica községben, Notranjsko-kraška régióban